Tode bezeichnet:

 Tōde, Kampfkunst aus Okinawa, Vorform des Karate

Tode ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tode (1900–1996), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 Arne Tode (* 1985), deutscher Motorradrennfahrer
 Christoph Tode (1515–1579), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Tõnu Õnnepalu (Emil Tode; * 1962), estnischer Dichter und Schriftsteller
 Ernst Friedrich Tode (1859–1932), deutschbaltischer Maler und Schriftsteller
 Hans-Jürgen Tode (* 1957), deutscher Kanute und Kanutrainer
 Heinrich Julius Tode (1733–1797), deutscher Theologe, Pädagoge, Dichter, Mykologe, Architekt und Zeichner
 Johann Clemens Tode (1736–1806), deutsch-dänischer Mediziner, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Sven Tode (* 1964), deutscher Historiker und Politiker in Hamburg (SPD)

Siehe auch: Thode